Die Freie-Partie-Europameisterschaft 1950 war das 1. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 27. April bis zum 1. Mai 1950 in Wien statt. Es war die erste Freie-Partie-Europameisterschaft in Österreich. Das Turnier zählte zur Saison 1949/50.

Geschichte 
Weltmeisterschaften in der Freien Partie wurden bereits seit 1928 ausgetragen. In Wien fand die erste Europameisterschaft in dieser Disziplin statt. Deutsche Akteure waren zu dieser Meisterschaft noch nicht zugelassen. Überraschend gewann der Niederländer Kees de Ruijter diesen Titel vor dem amtierenden belgischen Weltmeister Clement van Hassel, der aber drei neue Euparekorde im GD, BED und HS aufstellte.

Modus 
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 500 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1950
Karambolageveranstaltung 1950
Billardturnier in Wien